I. osztály 1918/1919 — 16-й розіграш першості Угорщини . Переможцем ліги став клуб МТК. Титул найкращого бомбардира сезону виграв нападник Кальман Конрад із МТК з показником у 27 м'ячів.

Турнірна таблиця

Таблиця результатів

Склад чемпіона

Найкращі бомбардири

Найкращий гравець року

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини 1918-19 на rsssf.com 
 Чемпіонат Угорщини 1918-19 на magyarfutball.hu 
 Чемпіонат Угорщини 1918-19 на mla.hu 
 Повна статистика сезону 

Угорщина
Угорщина
1919